Justyna Laskowska (ur. 15 października 1994 w Brodnicy) – polska zawodniczka karate.

Karate uprawia od września 2002 roku. Aktualnie jest uczennicą I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi
Michłowskiej w Brodnicy oraz zawodniczką Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate "SHOTOKAN" w Brodnicy. Posiada 1 kyu (najwyższy stopień uczniowski).

Sukcesy sportowe 
 2003 – srebrny medal mistrzostw Europy dzieci w karate (w konkurencji kata) w Warszawie,
 2004 – IV m. w Ogólnopolskim Turnieju Karate Shotokan młodzików w Czersku (w konkurencji kumite),
 2005 – brązowy medal w międzynarodowym turnieju II Europejski Turniej Karate Tradycyjnego Dzieci w Ferrarze we Włoszech (w konkurencji kata),
 2006 – brązowy medal mistrzostw Polski młodzików w karate Fudokan w Poddębicach (w konkurencji kumite),
 2007 – dwa medale mistrzostw Polski młodzików w karate Fudokan w Kolnie: złoty (w konkurencji kata) oraz srebrny (w konkurencji kumite). Po tych zawodach awansowała do reprezentacji Polski i uczestniczyła w rozegranych w Łodzi mistrzostwach świata młodzików w karate Fudokan (V m. w konkurencji kumite, w kategorii młodzików),
 2008 – srebrny medal mistrzostw Polski kadetów w karate Fudokan w Warszawie (w konkurencji kata). Po tych zawodach awansowała do kadry narodowej i uczestniczyła w mistrzostwach Europy kadetów w karate Fudokan w Pradze,
 2009 – trzy medale mistrzostw Polski kadetów w karate Fudokan w Jastrowiu: dwa złote (w konkurencjach kumite i fuku-go) oraz brązowy (w konkurencji kata), start w mistrzostwach Europy kadetów w karate Fudokan w Spale,
 2010 – srebrny medal mistrzostw świata w karate Fudokan w Belgradzie (medal drużynowy, w konkurencji kata juniorów) oraz IV m. na tych mistrzostwach (w konkurencji kata kadetów), przynależność do kadry narodowej.

Przypisy 

Polscy karatecy
Ludzie urodzeni w Brodnicy
Urodzeni w 1994